Zbigniew Tadeusz Wierzbicki (1919-2017) – polski socjolog 
 Zbigniew Wierzbicki (ur. 1937) – polski architekt